Il doppio  del Copa Claro 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Oliver Marach e Leonardo Mayer erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

David Marrero e Fernando Verdasco hanno sconfitto in finale Michal Mertiňák e André Sá per 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Daniele Bracciali /  Potito Starace (quarti di finale)
  Michal Mertiňák /  André Sá (finale)

  Pablo Andújar /  Carlos Berlocq (quarti di finale)
  Pere Riba /  João Souza (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Copa Claro 2012
ATP World Tour 2012